Лидија (Бургас, 27. април 2001) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Рођени 2001.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи